Nafta kan syfta på:
 Nafta – en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden, se petroleum
 Nafta – ett varumärke för AB Nafta Syndikat
 Nafta – den näst mest lättkokade fraktionen i petroleum, se råbensin
 Naftalen – aromatisk kolväteförening
 Lacknafta – en grupp petroleumprodukter som består av en blandning av kolväten
 Naftaslup – ett litet maskindrivet fartyg med naftamaskin
 NAFTA – ett frihandelsavtal mellan Mexiko, Kanada och USA, se  North American Free Trade Agreement